Occitanobisium är ett släkte av spindeldjur. Occitanobisium ingår i familjen helplåtklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Helplåtklokrypare
Occitanobisium